Haußleiter ist der Familienname folgender Personen:

 August Haußleiter  (1905–1989), deutscher Politiker und Journalist (Pseudonym: Karl Konstantin) verheiratet mit Renate Haußleiter-Malluche
 Johannes Haußleiter (1851–1928), deutscher evangelischer Theologe
 Otto Haußleiter (1896–?), deutscher Staatswissenschaftler und Verwaltungsbeamter
 Renate Haußleiter-Malluche, geb. Malluche (* 1917), deutsche Politikerin (DG, AUD, Grüne)